Case Marconi ima više značenja:

 Case Marconi, L'Aquila
 Case Marconi, Padova
 Case Marconi, Potenza